Kertész József (1887–1973) erdélyi magyar író, költő
 Kertész József (1905–1979) festőművész
 Kertész József (1940–2015) válogatott jégkorongozó, edző